Redbank Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Redbank Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Redbank Township (Clarion County, Pennsylvania)